Die 20. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand 7. bis 11. Dezember 2004 in Kuala Lumpur, Malaysia, statt. Das Gesamtpreisgeld betrug 72.500 US-Dollar.

Titelverteidigerin war Carol Owens, die Anfang 2004 ihre Karriere beendet hatte. Im Finale bezwang Vanessa Atkinson ihre Kontrahentin Natalie Grinham mit 9:1, 9:1 und 9:5 und gewann somit erstmals den Weltmeistertitel. Es war gleichzeitig der erste WM-Titel für die Niederlande überhaupt im Squashsport.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon sieben Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)
 

 
2004
Squashturnier in Kuala Lumpur
WSA World Tour 2004/05